Суперкубок Венгрии по футболу — кубок, ежегодно разыгрываемый с 1992 года. Матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка.

Статистика по клубам

Ссылки 
 Статистика на сайте www.rsssf.com

Футбольные соревнования в Венгрии
Венгрия